Obernberg am Brenner
 Obernberg am Inn